Dhal – scudo indo-persiano
 Dhal – piatto indiano
 Dhāl – lettera dell'alfabeto arabo

Pagine correlate 
Dal
Dal'
Daal
Dahl